Костюм химической защиты (химкостюм, ) — комплект средств индивидуальной защиты кожных покровов, защищающий тело человека от факторов, возникающих при перевозке опасных грузов на судах, железнодорожном, автомобильном, авиационном транспорте, в местах складирования и перевалки грузов, на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также во всех случаях, когда возникает угроза воздействия растворов кислот и щелочей, сырой нефти и нефтепродуктов, органических растворителей, пылевидных токсичных частиц и других опасных для жизни человека веществ.

Состав комплекта 
В стандартный состав любого костюма химической защиты (общевойскового костюма и костюма химической защиты гражданского назначения) входят:
 комбинезон
 рукавицы
 сапоги

обеспечивающие своими техническими возможностями максимально возможное противодействие агрессивной химической внешней среде.

См. также 
 Защитный костюм
 Общевойсковой защитный комплект

Средства индивидуальной защиты
Комбинезоны
Костюмы